Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2017 (oficjalna nazwa z ang. EuroBasket 2017) – 40. finały mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, których gospodarzami były Finlandia, Izrael, Rumunia i Turcja. Turniej został rozegrany w dniach 31 sierpnia–17 września 2017. Tytuł zdobyła reprezentacja Słowenii, która w finale rozgrywek pokonała Serbię 93-85. Trzecie miejsce zajęła ekipa Hiszpanii, która takim samym stosunkiem punktowym zwyciężyła reprezentację Rosji.

Kwalifikacje

Zakwalifikowane zespoły

Losowanie 
Losowanie miało miejsce 22 listopada 2016 roku w Stambule. Przed losowaniem drużyny zostały rozstawione w następujących koszykach:

Rozlosowano następujące grupy:

Faza grupowa

Grupa A – Helsinki

Tabela

Wyniki 

Godziny meczów podane zostały według czasu lokalnego (GMT+3), różnica w stosunku do CEST wynosi -1 godz.

Grupa B – Tel Awiw

Tabela

Wyniki 

Godziny meczów podane zostały według czasu lokalnego (GMT+3), różnica w stosunku do CEST wynosi -1 godz.

Grupa C – Kluż-Napoka

Tabela

Wyniki 

Godziny meczów podane zostały według czasu lokalnego (GMT+3), różnica w stosunku do CEST wynosi -1 godz.

Grupa D – Stambuł

Tabela

Wyniki 

Godziny meczów podane zostały według czasu lokalnego (GMT+3), różnica w stosunku do CEST wynosi -1 godz.

Faza pucharowa

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Godziny meczów podane zostały według czasu lokalnego (GMT+3), różnica w stosunku do CEST wynosi -1 godz.

Statystyki

Indywidualne

Indywidualne w meczach (max)

Drużynowe

Drużynowe w meczach (max)

Nagrody 

 Najlepsza piątka turnieju
  Goran Dragić
  Aleksiej Szwied
  Bogdan Bogdanović
  Luka Dončić
  Pau Gasol

 Najbardziej wartościowy zawodnik
  Goran Dragić

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

2017
2017 w koszykówce
2017 w Finlandii
2017 w Izraelu
2017 w Rumunii
2017 w Turcji
Koszykówka w Finlandii
Koszykówka w Izraelu
Koszykówka w Rumunii
Koszykówka w Turcji